Лига 2 2008/2009 () — 46-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 21 августа 2008 года и закончился 29 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 17 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте rsssf.com 

2008/2009
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2008 году
Спорт в Алжире в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009